Датта:

Индийская фамилия 
 Датта, Калпана (1913—1995) — активист индийского национально-освободительного движения.
 Датта, Лара (род. 1981) — индийская модель и актриса.

Топоним тунгусо-манчжурского происхождения в России 
 Датта — посёлок при одноимённой станции в Ванинском районе Хабаровского края.
 Датта — село в Ванинском районе Хабаровского края.
 Датта — мыс на побережье Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края.
 Датта — бухта между мысом Датта и селом Датта в Ванинском районе Хабаровского края.

См. также 
 Дата (значения)